Чемпионат африканских наций 2011 — 2-ый Чемпионат африканских наций, который проходил в Судане под эгидой Африканской конфедерации футбола для мужских футбольных сборных команд стран Африки с участием исключительно игроков из национальных чемпионатов. Турнир состоялся в период с 4 по 25 февраля 2011 года.

Отбор

Участники

Стадионы

Составы

Жеребьёвка 
Жеребьёвка состоялась в Хартуме 27 ноября 2010 года.

16 квалифицировавшихся команд были разбиты на четыре корзины. В первую корзину попали Судан в качестве хозяина чемпионата (присвоена позиция A1), ДР Конго в ранге действующего чемпиона (присвоена позиция C1), а также Гана и Сенегал, имевшие лучший рейтинг среди всех команд турнира.

Оставшиеся 12 участников были разбиты на 3 группы в соответствии со следующими критериями:
 результат, показанный на 1-ом Чемпионате африканских наций;
 зона в соответствии с регламентом КАФ.

Групповой этап 
Критерий определения мест между командами с равным количеством очков

Если две или более команды финишируют в группе с одинаковым количеством очков, их положение определяется по следующим критериям:

 Количество очков, заработанных в матчах между данными командами;
 Разница голов в матчах между данными командами;
 Количество голов, забитых в матчах между данными командами;
 Разница голов во всех матчах группы;
 Количество голов, забитых во всех матчах группы;
 Система подсчёта очков за честную игру, берущая в расчёт количество жёлтых и красных карточек;
 Жеребьёвка, проводимая организационным комитетом.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Чемпион

Примечания 

Чемпионаты африканских наций